

Patronyme 

 Gina Pane (1939-1990), artiste française en art corporel ;
 Luce Pane (1955- ), femme politique française.